Сент-Аньес ():

Топоним 
 Сент-Аньес — коммуна в департаменте Изер (Франция)
 Сент-Аньес — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Сент-Аньес — коммуна во Франции, департамент Юра (Франция).